Раменное — название населённых пунктов в России:

 Раменное — деревня в Кировском районе Калужской области.
 Раменное — деревня в Куйбышевском районе Калужской области.